Une fondation Soros est un terme générique pour une des nombreuses fondations philanthropiques créées par George Soros. Plus formellement, elles font en général partie de l'Open Society Foundations.

Voir aussi 
 Freedom House

Fondation
Association ou organisme caritatif